Горше́нин (Горше́нина) — русская фамилия; происходит от древнерусского прозвища Горшеня.

Известные носители

Б 
 Горшенин, Борис Иванович (1909—1974) — советский театральный актёр.

В 
 Горшенин, Вадим Валерьевич (род. 1966) — советский и российский журналист и медиаменеджер.
 Горшенин, Вячеслав Дмитриевич (1928—2008) — казахский советский партийный и государственный деятель.

К

П 
 Горшенин, Павел Сидорович (1899—1939) — советский военный, государственный и политический деятель.
 Горшенин, Пётр Борисович (род. 1967) — российский художник пластических спецэффектов в кино.

Я 
 Горшенин, Яков Павлович (1897—1962) — советский военачальник, генерал-майор.

Горшенина, Виктория Захаровна (1919—2014) — советская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Горшенина, Ольга Анатольевна (род. 1990) — российская спортсменка, гандболистка.